Arachnomyces — рід грибів. Назва вперше опублікована 1902 року.

Класифікація 
До роду Arachnomyces відносять 11 видів:

Примітки

Джерела 
 Massee, G.E.; Salmon, E.S. 1902. Researches on coprophilous fungi. II. Annals of Botany. 16:57-93 - P.68

Роди грибів